Натуральне число 1227
 1227 рік до нашої ери
 1227 рік нашої ери